Erich ist ein männlicher Vorname und Familienname. Die weibliche Form ist Erika, Varianten sind Eric und Erik.

Herkunft, Bedeutung und Verbreitung 
Der Name ist dänischer und schwedischer Herkunft. Ostnordisch Erik beziehungsweise westnordisch Eirik ist eine Zusammensetzung aus altnordisch æn ‚allein‘ und ríkr ‚Herrscher‘.

Erich ist im niederdeutschen Raum seit langem nicht außergewöhnlich; ganz allgemein im deutschen Sprachraum bekannt wurde er hingegen erst im 19. Jahrhundert. In Schweden steht der Name für mehrere Könige einschließlich des Nationalheiligen Erik IX. Zur Popularität in Deutschland verhalf ihm auch Richard Wagners Oper Der fliegende Holländer, wo Erik der Verlobte Sentas ist. Der Name fand sich in den 1900er und 1910er Jahren mehrmals unter den zehn häufigsten Jungennamen des Jahrgangs. Dann ging seine Popularität allmählich zurück, bis sie in den fünfziger Jahren stark sank; seit Anfang der sechziger Jahre wird er nur noch selten vergeben.

Namenstag 
 18. Mai

Varianten

Männlich

Weiblich 
 deutsch: Erika
 englisch: Erica
 französisch: Erica

Namensträger

Herrscher 
 Erich von Friaul († 799), Herzog von Friaul
 Erich von Braunschweig-Grubenhagen (1478–1532), Herzog von Einbeck und Salzderhelden, Bischof von Paderborn, Osnabrück und Münster
 Erich I. (Braunschweig-Grubenhagen) (um 1383–1427), Herzog
 Erich I. (Braunschweig-Calenberg-Göttingen) (1470–1540), Herzog von Braunschweig-Lüneburg
 Erich II. (Braunschweig-Calenberg-Göttingen) (1528–1584), Herzog von Braunschweig-Lüneburg
 Erich von Hoya (* um 1410; † 1458), von 1437 bis 1441 oder 1442 Administrator des Bistums Osnabrück
 Erich I. (Hoya), 1377–1426 Graf von Hoya
 Erich V. (Hoya), 1563–1575 Graf von Hoya
 Erich (Mecklenburg) (nach 1359–1397), Herzog
 Erich II. (Mecklenburg) (1483–1508), Herzog
 Erich I. (Pommern) (um 1382–1459), Herzog, König von Dänemark, Norwegen und Schweden
 Erich II. (Pommern) (um 1425–1474), Herzog
 Erich I. (Sachsen-Lauenburg) († 1360), Herzog
 Erich II. (Sachsen-Lauenburg) (1318/20–1368), Herzog
 Erich III. (Sachsen-Lauenburg) († 1401), Herzog
 Erich IV. (Sachsen-Lauenburg) (1354–1411), Herzog
 Erich V. (Sachsen-Lauenburg) († 1435), Herzog
 Erich I. (Schleswig) (um 1242–1272), Herzog
 Erich II. (Schleswig) (um 1288–1325), Herzog von Schleswig oder auch Sønderjylland

Weitere Personen mit dem Vornamen Erich

A 
 Erich Altenkopf (* 1969), österreichischer Schauspieler und Musiker
 Erich Apel (1917–1965), deutscher Maschinenbauingenieur und SED-Funktionär
 Erich Auer (Widerstandskämpfer) (1902–1978), deutscher Parteifunktionär (KPD), Gewerkschafter und Widerstandskämpfer
 Erich Auer (Schauspieler) (1923–2004), österreichischer Schauspieler
 Erich Auerbach (1892–1957), deutscher Literatur- und Kulturwissenschaftler

B 
 Erich Bachem (1906–1960), deutscher Ingenieur
 Erich Bar (* 1950), deutscher Schauspieler
 Erich Bärenfänger (1915–1945), deutscher Offizier
 Erich Bauernfeind (* 15. November 1972), österreichischer Komponist und Maler
 Erich Baumann (* 1965), Schweizer Politiker (FDP)
 Erich Beer (* 1946), deutscher Fußballspieler
 Erich Bitter (* 1933), deutscher Autodesigner
 Erich Böhme (1930–2009), deutscher Journalist und Fernsehmoderator
 Erich Bolinius (* 1942), deutscher Kommunalpolitiker (FDP) und Heimatautor
 Erich Brost (1903–1995), deutscher Verleger und Journalist
 Erich Buchebner (* 1954), österreichischer Musiker

C 
 Erich Cohn-Bendit (1902–1959), deutscher Rechtsanwalt
 Erich Collin (1899–1961), deutsch-amerikanischer Sänger

D 
 Erich von Däniken (* 1935), Schweizer Schriftsteller
 Erich Demmer (* 1948), österreichischer Germanist, Literat und Journalist

 Erich von Drygalski (1865–1949), deutscher Geograph, Geophysiker, Geodät und Polarforscher

E 
 Erich Ebermayer (1900–1970), deutscher Schriftsteller
 Erich Edegger (1940–1992), österreichischer Lokalpolitiker
 Erich Engel (1891–1966), ein deutscher Film- und Theaterregisseur

F 
 Erich Fellgiebel (1886–1944), deutscher General
 Erich Ferstl (* 1934), deutscher Filmmusik-Komponist
 Erich Fiedler (1901–1981), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Erich Follath (* 1949), deutscher Journalist und Sachbuchautor
 Erich Fraaß (1893–1974), deutscher Maler
 Erich Frey (1882–1964), deutscher Rechtsanwalt und Dramatiker
 Erich Fried (1921–1988), österreichischer Lyriker
 Erich Fromm (1900–1980), deutsch-US-amerikanischer Psychoanalytiker, Philosoph und Sozialpsychologe

G 
 Erich Gamma (* 1961), Schweizer Informatiker.

 Erich Gimpel (1910–2010), deutscher Spion im Zweiten Weltkrieg
 Erich Glowatzky (1909–1999), deutsch-australischer Unternehmer und Mäzen
 Erich Godal (1899–1969), deutscher Zeichner, Karikaturist und Illustrator
 Erich Goldmann (* 1976), deutscher Eishockeyspieler und Sportkommentator
 Erich Gräßer (1927–2017), deutscher Universitätsprofessor, evangelischer Theologe und Politiker (Tierschutzpartei)
 Erich Gröner (1901–1965), Privatgelehrter und Sachverständiger auf dem Gebiet der Marine- und Schifffahrtsgeschichte

 Erich Gust (1909–1992), deutscher SS-Obersturmführer
 Erich Gutenberg (1897–1984), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Erich Gysling (* 1936), Schweizer Journalist, Publizist und Autor

H 
 Erich Habersaath (1893–1918), deutscher Arbeiterführer und das erste Opfer der Novemberrevolution in Berlin
 Erich Hackl (* 1954), österreichischer Schriftsteller
 Erich Haenel (1875–1940), deutscher Kunsthistoriker
 Erich Hagen (1936–1978), deutscher Radrennfahrer
 Erich Haider (* 1957), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Erich von Halacz (* 1929), deutscher Attentäter
 Erich Hallhuber (1951–2003), deutscher Volksschauspieler
 Erich Harsch (* 1961), österreichischer Manager
 Erich Hartmann (Maler) (1886–1974), deutscher Maler und Grafiker
 Erich Hartmann (Politiker) (1896–1976), deutscher Politiker (NSDAP)
 Erich Hartmann (Musiker) (1920–2020), deutscher Kontrabassist und Komponist
 Erich Hartmann (Jagdflieger) (1922–1993), deutscher Jagdflieger
 Erich Hartmann (Fotograf) (1922–1999), deutsch-US-amerikanischer Fotograf
 Erich Hauser (1930–2004), deutscher Bildhauer
 Erich Heckel (1883–1970), deutscher Maler
 Erich Heidkamp (* 1948), deutscher Politiker (AfD)

 Erich Hoepner (1886–1944), deutscher Heeresoffizier
 Erich Hof (1936–1995), österreichischer Fußballspieler und -trainer
 Erich von Holst (1908–1962), deutscher Biologe
 Erich Honecker (1912–1994), ehemaliger Generalsekretär des ZK der SED
 Erich Moritz von Hornbostel (1877–1935), österreichischer Musikethnologe
 Erich Huzenlaub (1888–1964), britisch-deutscher Erfinder und Chemiker

I 
 Erich Irlstorfer (* 1970), deutscher Politiker (CSU)

J 
 Erich Juskowiak (1926–1983), deutscher Fußballspieler

K 
 Erich von Kahler (1885–1970), deutscher Schriftsteller, Kulturphilosoph und Soziologe
 Erich Kästner (1899–1974), deutscher Schriftsteller
 Erich Kellerhals (1939–2017), deutscher Unternehmer
 Erich Kemna (1881–1946), deutscher Straßenbauunternehmer
 Erich Keßler (Verwaltungsjurist) (1899–1989), deutscher Verwaltungsjurist
 Erich Kessler (Politiker) (* 1955), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Erich Kestin (1895–1969), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Erich Kiesl (1930–2013), deutscher Politiker (CSU), Oberbürgermeister von München
 Erich Klann (* 1987), deutscher Turniertänzer, Tanztrainer und Choreograph
 Erich Klausener (1885–1934), deutscher Jurist und Vertreter des politischen Katholizismus
 Erich Kleiber (1890–1956), österreichischer Dirigent
 Erich Kleiber (Schauspieler) (1928–1985), deutsch-österreichischer Schauspieler
 Erich Kloss (Jurist) (1879–1964), deutscher Verwaltungsjurist und Politiker
 Erich Kloss (Autor) (1889–1964), deutscher Autor
 Erich Knauf (1895–1944), deutscher Journalist, Schriftsteller und Liedtexter
 Erich Koch-Weser (1875–1944), deutscher Jurist, Politiker (DDP) und Minister in der Weimarer Republik
 Erich Köhler (1892–1958), deutscher Politiker (CDU)
 Erich Kordt (1903–1969), deutscher Gesandter im Auswärtigen Dienst
 Erich Wolfgang Korngold (1897–1957), austro-amerikanischer Komponist, Dirigent und Pianist
 Erich Krüger (Politiker, 1891) (1891–1946), deutscher Schriftsteller und Politiker (LDP), MdL Sachsen-Anhalt
 Erich Krüger (Politiker, 1893) (1893–nach 1950), deutscher Lehrer und Politiker (LDPD), MdV
 Erich Krüger (Politiker, 1894) (1894–nach 1945), deutscher Politiker (NSDAP), MdL Preußen
 Erich Krüger (Radsportler) (1906–??), deutscher Radsportler
 Erich Krüger (Maler) (1897–1978), deutscher Maler
 Erich Kuby (1910–2005), deutscher Journalist und Publizist
 Erich Kühnhackl (* 1950), deutscher Eishockeyspieler

L 
 Erich G. Laxmann (1737–1796), finnischer Pastor, Professor der Ökonomie, Naturwissenschaftler und Reisender
 Erich Ledwinka (1904–1992), österreichischer Autokonstrukteur
 Erich Lewinski (1899–1956), deutscher Anwalt und Präsident des Landgerichts in Kassel
 Erich Lexer (1867–1937), deutscher Chirurg und Hochschullehrer
 Erich Lindenberg (1938–2006), deutscher Maler
 Erich Loest (1926–2013), deutscher Schriftsteller
 Erich Lowinsky (1893–1978), deutsch-amerikanischer Kabarettist
 Erich Ludendorff (1865–1937), deutscher General und Politiker

M 
 Erich von Manstein (1887–1973), deutscher Generalfeldmarschall

 Erich Marx (Skilangläufer) (1906–??), deutscher Skilangläufer
 Erich Marx (Unternehmer) (1921–2020), deutscher Unternehmer, Kunstsammler und Mäzen
 Erich Marx (Museumsleiter) (* 1947), österreichischer Historiker und Museumsleiter
 Erich Mendelsohn (1887–1953), deutsch-britischer Architekt
 Erich Mielke (1907–2000), deutscher Politiker (SED), DDR-Minister für Staatssicherheit
 Erich Mittenecker (1922–2018), österreichischer Psychologe
 Erich Möchel (* 1957), österreichischer Journalist
 Erich Mühsam (1878–1934), deutscher Anarchist und Schriftsteller
 Erich Müller (Chemiker) (1870–1948), deutscher Chemiker
 Erich von Müller (1877–nach 1938), deutscher Marineoffizier und Diplomat
 Erich Müller (Fußballspieler, † 1940) († 1940), deutscher Fußballspieler
 Erich Müller (Ingenieur) (1892–1963), deutscher Ingenieur
 Erich Müller (Admiral) (1895–1967), deutscher Konteradmiral
 Erich Müller (Zahnmediziner) (1899–1992), deutscher Zahnarzt und Standesvertreter
 Erich Müller (Aktivist) (1902–nach 1947), deutscher politischer Aktivist
 Erich Müller (SS-Mitglied) (1902–nach 1952), deutscher Jurist, Ministerialbeamter und SS-Standartenführer
 Erich Müller (Formgestalter) (1907–1992), deutscher Formgestalter
 Erich Müller (Bildhauer) (1909–1976), deutscher Bildhauer
 Erich Müller (Politiker, 1917) (1917–2003), Südtiroler Politiker (SVP)
 Erich Müller (Generaldirektor) (1921–1996), deutscher Industriemanager und Parteifunktionär (SED)
 Erich Müller (Autor) (1933–2006), deutscher Autor
 Erich Müller (Politiker, 1938) (1938–2019), Schweizer Politiker (FDP)
 Erich Müller (Sportwissenschaftler) (* 1953), österreichischer Sportwissenschaftler
 Erich Müller-Derichsweiler (1890–1956), deutscher Generalmajor
 Erich Müller-Gangloff (1907–1980), deutscher Germanist und Akademiedirektor
 Erich Müller-Kamp (eigentlich Erich Müller; 1897–1980), deutscher Schriftsteller, Übersetzer und Lektor

N 
 Erich Neuberg (1928–1967), österreichischer Theatermacher, Film- und Fernsehregisseur
 Erich Neumann (Staatssekretär) (1892–1951), deutscher Politiker (NSDAP)
 Erich Neumann (Mediziner) (1905–1960), deutsch-israelischer Psychoanalytiker
 Erich Neumann (Fußballspieler) (* 1924), deutscher Fußballspieler
 Erich Peter Neumann (1912–1973), deutscher Journalist
 Erich von Neusser (1902–1957), österreichischer Filmproduktionsleiter und -produzent
 Erich Nikowitz (1906–1976), österreichischer Schauspieler
 Erich Nitzschmann (1901–1980), deutscher Kameramann

O 
 Erich Oberdorfer (1905–2002), deutscher Biologe
 Erich Ohser (1903–1944), Karikaturist und unter dem Pseudonym e. o. plauen bekannt gewordener Zeichner
 Erich Ollenhauer (1901–1963), deutscher Politiker (SPD)

P 
 Erich Padalewski (1930–2018), österreichischer Schauspieler

 Erich Pommer (1889–1966), deutscher Filmproduzent
 Erich Ponto (1884–1957), deutscher Schauspieler und Intendant
 Erich Priebke (1913–2013), deutscher SS-Offizier und Kriegsverbrecher

R 
 Erich Raeder (1876–1960), deutscher Marineoffizier
 Erich Rahn (1885–1973), Pionier des Jiu-Jitsu- und Judo-Sports in Deutschland
 Erich Rajakowitsch (1905–1988), österreichischer Jurist und SS-Obersturmführer
 Erich Ramstetter (1925–2022), katholischer Priester
 Erich Räuker (* 1953), deutscher Musiker und Synchronsprecher
 Erich Redman (* 1964), deutscher Schauspieler
 Erich Maria Remarque (1898–1970), deutscher Schriftsteller
 Erich Ribbeck (* 1937), ehemaliger führender Trainer von Bayer Leverkusen und der deutschen Fußball-Nationalmannschaft
 Erich Ritter (1958–2020), Schweizer Biologe
 Erich Rudorffer (1917–2016), deutscher Luftwaffenoffizier
 Erich Rutemöller (* 1945), deutscher Fußballtrainer

S 
 Erich Saling (1925–2021), deutscher Gynäkologe und Geburtshelfer
 Erich Schelling (1904–1986), deutscher Architekt
 Erich Schellow (1915–1995), deutscher Schauspieler
 Erich Schickling (1924–2012), deutscher Maler
 Erich Schleyer (1940–2021), deutscher Schauspieler und Moderator
 Erich Schmeckenbecher (* 1953), deutscher Musiker, Sänger und Liedermacher
 Erich Schmid (Physiker) (1896–1983), österreichischer Physiker
 Erich Schmid (Komponist) (1907–2000), Schweizer Dirigent und Komponist
 Erich Schmid (Künstler) (1908–1984), österreichischer Maler und Grafiker
 Erich Schmid (Autor) (* 1947), Schweizer Journalist und Filmschaffender
 Erich Wilhelm Schmid (* 1931), deutscher Physiker
 Erich Schmidt (Literaturwissenschaftler) (1853–1913), deutscher Literaturwissenschaftler
 Erich Schmidt (Jurist) († 1945), deutscher Verwaltungsjurist, Landrat in der Neumark
 Erich Schmidt (Politiker, 1882) (1882–1964), deutscher Jurist und Politiker, Oberbürgermeister von Göttingen
 Erich Schmidt (Politiker, 1895) (1895–1952), deutscher Politiker, MdL Mecklenburg-Strelitz
 Erich Schmidt (Verleger) (1897–1952), deutscher Verleger und Politiker, MdR
 Erich Schmidt (NS-Funktionär) (1900–1981), deutscher Polizist und Beamter
 Erich Schmidt (Kirchenmusiker) (1910–2005), deutscher Kirchenmusiker und Domkantor
 Erich Schmidt (Widerstandskämpfer) (1910–2008), deutscher Politiker (SPD) Widerstandskämpfer
 Erich Schmidt, bekannt als Erich Schmidtbochum (1913–1999), deutscher Bildhauer
 Erich Schmidt (Ringer) (1925–2009), deutscher Ringer
 Erich Schmidt (Politiker, 1943) (1943–2019), österreichischer Politiker (SPÖ) und Unternehmer
 Erich Schmidt-Eenboom (* 1953), deutscher Publizist und Geheimdienstexperte
 Erich Schmidt-Kabul (1897–1961), deutscher Bildhauer
 Erich Schmidt-Kestner (1877–1941), deutscher Bildhauer
 Erich Schmidt-Leichner (1910–1983), deutscher Strafverteidiger
 Erich Schmidt-Schaller (1889–1980), deutscher Maler und Grafiker
 Erich Friedrich Schmidt (1897–1964), deutsch-US-amerikanischer Archäologe
 Erich Schmitt (Handballspieler) (1912–1979), Schweizer Handballspieler
 Erich Schmitt (Karikaturist) (1924–1984), deutscher Karikaturist
 Erich Scholz (1911–2000), deutscher Architekt, Autor und Lieddichter
 Erich Schumacher (1908–1986), deutscher Theaterintendant
 Erich Schumm (1907–1979), deutscher Unternehmer und Erfinder
 Erich Segal (1937–2010), US-amerikanischer Literaturwissenschaftler und Autor
 Erich Seyfried (* 1940), bayerischer Volksschauspieler
 Erich Sixt (* 1944), deutscher Unternehmer
 Erich Später (* 1959), deutscher Historiker und Journalist
 Erich Steinfurth (1896–1934), deutscher Politiker (KPD) und preußischer Landtagsabgeordneter
 Erich Stekovics (* 7. Mai 1966), österreichischer Landwirt
 Erich Strätling (1918–2003), deutscher Diplomat
 Erich W. Streissler (* 1933), österreichischer Nationalökonom
 Erich von Stroheim (1885–1957),  US-amerikanischer Regisseur, Schauspieler und Drehbuchautor
 Erich Schwarz (Schauspieler) (1938–2014), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher
 Erich S. Schwarz (1913–1994), israelischer Diplomat, siehe Shimon Avimor

T 
 Erich Titschack (1892–1978), deutscher Zoologe
 Erich Topp (1914–2005), deutscher Marineoffizier
 Erich Tschermak-Seysenegg (1871–1962), österreichischer Pflanzenzüchter, Genetiker und Botaniker

V 
 Erich Vermehren (1919–2005), deutscher Jurist
 Erich Vock (* 1962), Schweizer Schauspieler
 Erich Voltmer (1913–1983), saarländischer Journalist
 Erich von Waldburg zu Zeil und Trauchburg (1899–1953), deutscher Unternehmer und Großgrundbesitzer

W 
 Erich Weinert (1890–1953), deutscher Schriftsteller
 Erich Weiß (1939–2020), deutscher Ingenieur, Geodät und Hochschullehrer
 Erich Weiss (* 1947), österreichischer Sportjournalist
 Erich Weishaupt (* 1952), deutscher Eishockeyspieler
 Erich Weixler (* 1945), deutscher Fußballspieler
 Erich Wendt (1902–1965), deutscher kommunistischer Politiker
 Erich Wilde (* 1943), deutscher Badmintonspieler
 Erich Will (* 1931), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher
 Erich Winkler (* 1968), deutscher Behindertenradsportler
 Erich Winn (1921–1990), österreichischer Arzt, Sänger und Filmschauspieler
 Erich Wittmann (* 1939), deutscher Mathematikdidaktiker
 Erich Wolfsfeld (1884–1956), deutscher Maler, Grafiker und Professor für Radierkunst
 Erich Wustmann (1907–1994), deutscher Völkerkundler und Reiseschriftsteller

Z 
 Erich Zakowski (* 1934), Gründer und langjähriger Leiter des Rennteams Zakspeed
 Erich Zeigner (1886–1949), deutscher Jurist und Politiker (SPD)
 Erich Zeisl (1905–1959), österreichischer Komponist und Musikpädagoge
 Erich Zeller (1920–2001), deutscher Eiskunstläufer und Eiskunstlauftrainer

Familienname 
 Adolar Erich (1559 oder 1561–1634), deutscher Kartograf und Pfarrer
 Albert Theodor Erich (1805–1872), preußischer Generalleutnant
 August Erich (1591–1670), deutscher Porträtmaler
 Daniel Erich (1649–1712), deutscher Organist und Komponist
 Gerhard Nacke-Erich (1912/1913–1984), deutscher Basketballspieler und -funktionär
 Joachim Erich (1526–1598), deutscher Bürgermeister
 Lacey Von Erich (* 1986), US-amerikanische Wrestlerin
 Oswald Adolf Erich (1883–1946), deutscher Volkskundler, Maler und Grafiker 

 Rafael Erich (1879–1946), finnischer Rechtswissenschaftler und Ministerpräsident
 Uwe Erich (* 1937), deutscher Fußballspieler
 Wolfgang Erich (1920–1970), deutscher Historiker und Ministerialbeamter in Kiel

 Von Erich, Ringname einer Wrestlerfamilie

Siehe auch 
 Arik
 Ehrich
 Ericht
 Liste der Könige Dänemarks
 Liste der Könige von Schweden
 St. Erich (Hamburg-Rothenburgsort), römisch-katholische Kirche

Quellen 

Männlicher Vorname
Familienname
Germanischer Personenname